Szombathelyi ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Szombathelyi (1887–1946), ungarischer Offizier und Generalstabschef im Zweiten Weltkrieg
 Tamás Szombathelyi (* 1953), ungarischer Pentathlet